Skrót AHG może oznaczać:
 Czynnik VIII, globulina antyhemofilowa (AHG)
 American Herbalists Guild
 American Heritage Girls